Balabac (eiland), een eiland in de Filipijnen
Balabac (Palawan), een gemeente in de Filipijnse provincie Palawan

Zie ook
Balabacdwerghert, een dwerghert dat voorkomt op het eiland Balabac